Нью-Пли́мут () — англоязычный топоним:

 Нью-Плимут — город в Новой Зеландии.
 Нью-Плимут — город в США, штат Айдахо.

См. также 
 Плимут
 Плимутская колония